Terentiev kan syfta på:

Fjodor Terentiev (1925–1963), sovjetisk längdåkare
Michail Terentiev, rysk längdåkare och skidskytt